XIX dynastia – dynastia władców starożytnego Egiptu, panujących w Górnym i Dolnym Egipcie w latach 1292–1186 p.n.e., rezydujących w Tebach.

Bibliografia 
 

19